

Patronyme 

 David Beckham (1975-), footballeur britannique ; 
 Gordon Beckham (1986-), joueur de baseball américain ;
 Victoria Beckham née Adams (1974-), ancienne membre des Spice Girls, épouse de David ;
 Tim Beckham (1990-), joueur de baseball américain.

Toponyme 

 Le Comté de Beckham (Oklahoma)

Confusion 
 
 

Patronyme anglais